Biondo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rhamnus alaternus;
 el nombre común de la planta Rhamnus frangula.
 Cayetano Biondo, actor argentino (1902-1986)